Bayonne steht für:
 Bayonne, Stadt im Département Pyrénées-Atlantiques, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Bayonne (Nebraska), Ort im Cherry County, Nebraska, Vereinigte Staaten
 Bayonne (New Jersey), Stadt im Hudson County, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Bayonne (Fluss), Fluss in Kanada

im NRHP gelistete Objekte in Bayonne, New Jersey, Vereinigte Staaten:
 Bayonne Truck House No. 1, ID-Nr. 76001155
 Bayonne Trust Company, ID-Nr. 06000693

Personen:
 Pierre Bayonne (* 1949), haitianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bayon (Begriffsklärung)